Антоний Казимеж Бликле (; 4 марта 1844 года, Хелм ― 29 апреля 1912 года, Варшава) ― польский предприниматель. Основатель кондитерской и ресторана «» в Варшаве.

Биография

Происхождение 
Антоний Казимеж Бликле родился в 1844 году. Его отцом был Фридрих Бликле (1798―1848), немец по происхождению, который переехал в Царство Польское из деревни Шкампф швейцарского кантона Граубюнден. По профессии он был скульптором, хотя также занимался обрамлением рамок для картин. Фридрих Бликле (кальвинист) и его супруга Тереза Тойфель (католичка) поженились в Варшаве, в приходе Пресвятой Девы Марии в Варшаве 20 февраля 1835 года. После смерти Фридриха Бликле 20 октября 1848 года) Тереза продолжила управлять его делами. В 1851 году она вышла замуж за Леопольда Станислава Черкавского 25 сентября 1851 года. Умерла 7 апреля 1869 года в Варшаве, была похоронена на Кальвинистском кладбище Варшавы.

Первоначально Фридрих Бликле поселился в Варшаве вместе со своими родителями: Андреем и Анной, затем переехал со всей семьёй в Хелм, где жил и работал до своей смерти в 1844 году.

Кондитерский бизнес 

Мать Антония решила отправить сына учиться профессии. В возрасте 14 лет он поступил в ученики кондитера швейцарца Каспара Семадени в Ломже.

В начале 1860-х годов Бликле приехал в Варшаву, где начал работать старшим кондитером в кондитерской Михальского.
Антоний Бликле основал свою собственную кондитерскую компанию 11 сентября 1869 года, купив уже существовавшую кондитерскую фабрику Михальского. Продукция Бликле быстро приобрёл популярность среди жителей Варшавы, а его ресторан стал частым местом встреч варшавских художников.Бликле был одним из основателей варшавской кондитерской гильдии и её первым старейшиной. Умер в 1912 году, был похоронен на кладбище Старые Повонзки.

В 1903 году управление кондитерской компанией принял его сын  (1873―1934). В 1928 году он передал её уже своему сыну, . Фабрика пострадала во время Второй мировой войны и в 1948 году была перестроена семьёй Бликле. Кондитерская компания «A. Blikle» существует до сих пор и располагается по старому адресу на улице Новы Свят в Варшаве, предлагая широкий ассортимент тортов, пирожных и прочей выпечки.

Личная жизнь 
Антоний Бликле был женат на Марии Гонорате, урождённой Швембергер (21 декабря 1846 года ― 2 июля 1915 года). Их свадьба состоялась в приходе Костёла Преображения Господня в Варшаве 10 (22) января 1870 года.

Примечания

Литература 
 Szenic S., Cmentarz Powązkowski 1891-1918: zmarli i ich rodziny, wyd. Wyd. 1, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983, ISBN 83-06-00921-5, OCLC 11676051.

Ссылки 
 История компании Blikle на собственном официальном сайте 
Похороненные на кладбище Старые Повонзки
Рестораторы Российской империи
Кондитеры России
Предприниматели Польши
Предприниматели XIX века
Предприниматели XX века
Общественные деятели Польши